medal „Pro Patria” – polskie cywilne odznaczenie resortowe
 Aurora Pro Patria 1919 – włoski klub piłkarski